Розье () — фамилия.

 Розье, Жан (1734—1793) — французский аббат, ботаник и агроном.
 Розье, Жозеф Бернар (1804—1880) — французский писатель, автор драматических произведений.
 Розье, Кевин (1962—2015) — американский кикбоксер, боксёр, боец ММА.
 Розье, Клиффорд (1972—2018) — американский профессиональный баскетболист.
 Розье, Луи (1905—1956) — французский автогонщик.
 Розье, Пилатр де (1754—1785) — французский физик, химик, один из пионеров авиации. Первым решился подняться на воздушном шаре.
 Розье, Роберт (род. 1955) — американский серийный убийца.
 Розье, Терри (род. 1994) — американский профессиональный баскетболист.
 Розье, Филипп (род. 1963) — французский спортсмен-конник, олимпийский чемпион 2016 года в командном конкуре.

Топоним 
 Розье-де-Жюйак — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен.
 Розье-д’Эглетон — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен.
 Сент-Илер-дю-Розье — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.

См. также 
 Розьер (Rosières)